Palmær är ett svenskt efternamn, som  enligt offentlig statistik tillgänglig i oktober 2017 bars av 77 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Palmær eller Palmaer

 Carsten Palmaer (född 1946), dramaturg och författare
 Eva Palmær (1904–1995), läroverkslärare
 Georg Palmaer (1882–1965), missionär, läkare och författare
 Henrik Bernhard Palmær (1801–1854), författare, tidningsman och politiker
 Margit Palmær (1898–1991), författare och manusförfattare
 Ola Palmaer (1932–2011), översättare och bibliotekarie
 Wilhelm Palmær, flera personer
 Wilhelm Palmær (industriman) (1832–1910), företagsledare och politiker
 Wilhelm Palmær (kemist) (1868–1942), professor
 Wilhelm Palmær (konstnär) (1911–1962)

Se även
 Palmærpriset
 Palmer (efternamn)

Källor

 
Svenska efternamn